Lindemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Lindemann
 Ernst  Lindemann
 Ferdinand von Lindemann
 Frederick Lindemann
 Fritz Lindemann
 Georg Lindemann
 Kelvin Lindemann
 Maggie Lindemann
 Till Lindemann
 Wilhelm Lindemann

Se även 

 Lindeman (olika betydelser)

Tyska efternamn